Valjo ima više značenja:
 Valjo (Bijela)
 Valjo (Modena)